

События 
 1 февраля — Первый Торуньский мир — мирный договор между Тевтонским орденом с одной стороны, королевством Польша и Великим княжеством Литовским — с другой, подписанный в городе Торунь. Завершил Великую войну 1409—1411 годов, приведшую к разгрому войск Ордена польско-литовско-русскими войсками в Грюнвальдской битве (1410).
 24 июля — Битва при Харлоу между шотландскими горцами и королевскими войсками. Равновесие гэльских и шотландских сил в стране.
 Братья Лимбурги приступают к работе над Великолепным часословом герцога Беррийского.
 Турки осаждают Константинополь, но безуспешно.
 Основание города Ахмадабад на западе Индии.
 Король Чехии Сигизмунд Люксембург получает обратно титул курфюрста Бранденбурга.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1411 году
 Хуан де Мена - придворный кастильский историограф.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1411 году
 Леопольд IV - герцог Передней Австрии.

См. также